Михайлівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

Історичні

Гродненська губернія 
 Михайлівська волость — Білостоцького повіту;

Катеринославська губернія 
 Михайлівська волость — Катеринославського повіту;
 Михайлівська волость — Маріупольського повіту;
 Михайлівська волость — Олександрівського повіту;
 Михайлівська волость — Павлоградського повіту;
 Михайлівська волость — Слов'яносербського повіту;

Полтавська губернія 
 Михайлівська волость — Костянтиноградського повіту;

Таврійська губернія 
 Михайлівська волость — Мелітопольського повіту;

Харківська губернія 
 Михайлівська волость — Ізюмського повіту;
 Михайлівська волость — Лебединського повіту;

Херсонська губернія 
 Михайлівська волость — Ананьївського повіту;
 Михайлівська волость — Херсонського повіту;

Сучасна 
 Михайлівська волость — Локнянського району Псковської області;

Див. також 
 Великомихайлівська волость